La Kuwaiti Premier League 2005–2006 è la 44ª edizione della massima competizione nazionale per club del Kuwait, la squadra campione in carica è l'Al-Qadisiya Sports Club.

Classifica

Legenda:
      Campione del Kuwait e ammessa alla AFC Champions League 2007
      Ammesse alla AFC Champions League 2007
      Retrocessa in Kuwait Second Division 2006-2007

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Campionato kuwaitiano di calcio